Ceranisus är ett släkte av steklar som beskrevs av Walker 1841. Ceranisus ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Finglanssteklar
Ceranisus